Eerste divisie (mannenhandbal) 1995/96
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1995/96